Herman Otto I van Limburg Stirum (1592-1644), graaf van onder meer Limburg-Stirum
 Herman Otto II van Limburg Stirum (1646-1704), graaf van Limburg Stirum en keizerlijk veldmaarschalk. Hij was een kleinzoon van Herman Otto I van Limburg Stirum